

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowych
 Trzciana – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Trzciana
 Trzciana – część wsi Ruda w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin 
 Trzciana – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Trzciana – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Czermin
 Trzciana – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Świlcza
 Trzciana – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze

Miejscowości na Słowacji 
 Trzciana – miasto w kraju żylińskim, w powiecie Twardoszyn
 Trzciana – wieś w kraju żylińskim, w powiecie Liptowski Mikułasz

Inne 
 Trzciana – strumień we Wrocławiu
 Trzciana – stacja kolejowa w Trzciana, w woj. podkarpackim